Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Magdalena Maleeva che ha battuto in finale Anne Kremer 4–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Silvija Talaja (semifinali)
 Sarah Pitkowski (primo turno)
 Sylvia Plischke (secondo turno)
 Anne Kremer (finale)

 Tat'jana Panova (secondo turno)
 Kristina Brandi (secondo turno)
 Denisa Chládková (semifinali)
 Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1999